Donkere iepenooglapmot
 Witte iepenooglapmot